San Cornelio und San Cipriano steht für:

 San Cornelio und San Cipriano (Revilla de Santullán), Pfarrkirche in Revilla de Santullán in der Provinz Palencia in Kastilien und León, Spanien
 San Cornelio und San Cipriano (San Cebrián de Mudá), Pfarrkirche in Cebrián de Mudá in der Provinz Palencia in Kastilien und León, Spanien